о. Михайло Грабович (1803, місце народження невідоме — 17 січня 1867, с. Шманьківці) — український греко-католицький священник, адміністратор Скальського деканату. Батько Іларіона Грабовича.

Життєпис 
Народився в 1803 році.

Рукоположений 1833 року, як одружений священник.

Священник у населених пунктах:
 Гнилиці в околиці Збаража (1833—1836, нині Підволочиський район),
 Шманьківці в околиці Чорткова (1838—1867).

Адміністратор Скальського деканату (1842—1847).

Помер 17 січня 1867 року в селі Шманьківці, нині Чортківський район, Тернопільська область, Україна.

Примітки

Джерела 
 Духовенство Львівської архієпархії, греко-католицька митрополича конфігурація — це шанування року (1871).

Народились 1803
Померли 17 січня
Померли 1867
Священники УГКЦ
Померли в Шманьківцях
Поховані в Шманьківцях